ambrozja – w mitologii greckiej pokarm bogów;
 Ambrozja – w mitologii greckiej jedna z Hiad;
 Ambrozja – w mitologii greckiej jedna z menad (bachantek);
 Ambrozja – imię żeńskie;
 ambrozja – rodzaj roślin z rodziny astrowatych;
 ambrozja – rodzaj współżycia zwierząt, roślin i grzybów.

Zobacz też 

 Ambrosia – strona ujednoznaczniająca
 Ambroży – imię męskie